Miejscowości w USA:
 Le Flore – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Le Flore
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Le Flore (ang. Le Flore County) – w stanie Oklahoma